Het ATP-toernooi van Stockholm 2013 (met de officiële naam If Stockholm Open 2013) werd van 14 tot en met 20 oktober 2013 gespeeld in de Zweedse stad Stockholm. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Kungliga tennishallen.

Het enkelspel werd gewonnen door Grigor Dimitrov. Hij versloeg in de finale David Ferrer met 2-6, 6-3 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Aisam-ul-Haq Qureshi en Jean-Julien Rojer. Zij versloegen in de finale Jonas Björkman en Robert Lindstedt met 6-2 en 6-2.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Stockholm
ATP-toernooi van Stockholm